Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2007-2008 è stato il diciassettesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal comitato regionale che raccolgono le formazioni piemontesi e valdostane.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2008-2009
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocesse in Promozione 2008-2009 ai play-out.
      Retrocesse in Promozione 2008-2009 subito.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off 

In neretto le squadre che superano il turno e le reti segnate in casa.

Play-out

Verdetti finali

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2008-2009
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocesse in Promozione 2008-2009 ai play-out.
      Retrocesse in Promozione 2008-2009 subito.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Spareggio salvezza

Play-off 

In neretto le squadre che superano il turno e le reti segnate in casa.

Play-out

Verdetti finali

Finale Eccellenza Piemontese 
Gara tra la vincente del Girone A e la vincente del Girone B. Entrambe sono promosse in Serie D

Note

Bibliografia
ANNOGOL 2009 di Carlo Fontanelli - GEO Edizioni.

Piemonte